Tagesschau ist der Name folgender Nachrichtensendungen im Fernsehen:
 Tagesschau (ARD), Das Erste, Deutschland
 Tagesschau (SRF), Schweizer Radio und Fernsehen
 Tagesschau (Rai Südtirol), Italien
 Tagesschau vor … (ARD), Ausstrahlung historischer Sendungen der ARD-Tagesschau von vor 20/25/30 Jahren

Siehe auch:

 tagesschau.de (Online-Nachrichtenportal der ARD)
 tagesschau24 (Digitalsender der ARD, ehemals EinsExtra)